Штайнберг:
 Штайнберг, Карл-Херманн (1941—2021) — германский политик.
 Штайнберг — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Штайнберг — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Штайнберг-ам-Зе
 Штайнберг-ам-Рофан
 Штайнберг-Дёрфль